Kegel-Bundesliga steht für:

 Kegel-Bundesliga (Bohle)
 Kegel-Bundesliga (Classic)
 Kegel-Bundesliga (Schere)